Джульет:

 Джульет Андерсон — американская актриса, режиссёр и продюсер порнофильмов.
 Джульет Бёрк — персонаж и одна из главных героев американского телесериала «Остаться в живых».

См. также 
 Джульетта
 Джульетта Капулетти
 Ромео и Джульетта (значения)
 Джолиет